(al-)hakim w języku arabskim istnieją dwa słowa które mogą być napisane jako hakim w alfabecie łacińskim - حكيم, ħakīm oznacza "mędrzec" lub "lekarz", حاكم ħākim oznacza "władca", "sędzia"
 al-Hakim to jeden z 99 atrybutów Allaha
Osoby o nazwisku Hakim
 Omar Hakim – amerykański perkusista
Inne:
 Karabin Hakim